Vanacker ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarne Vanacker (1997–2017), belgischer Radrennfahrer
 Marc Vanacker (* 1976), luxemburgischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Van Acker